Gerhardt kan som auktorsförkortning betyda:

 Ulrich Gerhardt
 Julius Gerhardt

Robotskapade auktorsförkortningar